Merta ist der Familienname folgender Personen:

 František Merta (* 1951), ehemaliger katholischer Pfarrer aus Tschechien
 Maria Merta (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Tomasz Merta (1965–2010), polnischer Staatsbeamter, Historiker, Publizist; von 2005 bis 2010 Vizeminister im Ministerium für Kultur und nationales Erbe
 Zdeněk Merta (* 1951), tschechischer Komponist, Pianist und Musikproduzent

Merta ist der Name eines Flusses:
Merta (Fluss), Nebenfluss der Desná in Tschechien

Merta ist der Name eines Asteroiden:
 (3303) Merta, benannt nach František Merta (1872–1953)